Het ATP-toernooi van Rio de Janeiro 2018 (officieel Rio Open) werd gespeeld van 19 tot en met 25 februari 2018 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Jockey Club Brasileiro in Rio de Janeiro.

Het toernooi van 2018 trok ongeveer 48.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Oleksandr Dolgopolov → vervangen door  Tennys Sandgren
  Kyle Edmund (keelinfectie) → vervangen door  Pablo Andújar
  Paolo Lorenzi → vervangen door  Gerald Melzer
  Cedrik-Marcel Stebe → vervangen door  Nicolás Kicker
  Corentin Moutet (rechterknie) → vervangen door  Gastão Elias (LL)

Opgaven 
  Pablo Andújar - rechterschouder
  Roberto Carballés Baena - buikgriep
  Casper Ruud - rechterenkel
  Jiří Veselý - duizeligheid

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2018
Rio de Janeiro